Rauch, családnév
 Rauch, osztrák gyümölcslégyártó cég
 Rauch, Argentína Rauch partidójának székhelye
 az 5266 Rauch, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida